Васи́лий Григо́рьевич Топталов () — советский футболист, защитник. Старший брат футболиста Николая Топталова.

В 1936—1939 годах играл за ленинградскую команду «Красная заря»/«Электрик». Выступал в составе сборных команд Ленинграда и СССР. В 1941 году погиб на Ленинградском фронте Великой Отечественной войны.

Достижения 
 Финалист Кубка СССР: 1938

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Красная заря»
Погибшие в боях Великой Отечественной войны